Dählhölzli bezeichnet:

 einen Wald in der Gemeinde Bern
 den nach dem Wald oft auch «Dählhölzli» genannten Tierpark Bern
 das Quarter Dählhölzli (Berner Quartier)